Aнза́ц (, от an — «при», «над», и setzen — «ставить») — используемый в теоретической физике термин немецкого происхождения, обозначающий некую догадку о том, какую форму должно иметь решение уравнения или системы уравнений, а также само это предполагаемое решение (функция или множество функций). Формально эта догадка может не основываться на какой-либо теории (либо основываться на эвристических соображениях), и получать подтверждение лишь после того, как найдено решение рассматриваемых уравнений.

Вначале делается предположение, что решение имеет специфическую форму функции, например многочлен или экспонента, и что эта функция — анзац — имеет ряд неопределённых параметров, которые соответствуют числу уравнений. Анзац подставляется в уравнения, которые предстоит решать, что приводит к системе алгебраических уравнений для свободных параметров, которые, как правило, гораздо легче решить, чем исходные уравнения.

Анзац-подход является важным методом при решении дифференциальных уравнений, где есть возможность подставить пробные функции в систему уравнений и проверить решение.

Наиболее известные примеры: , метод Ритца, анзац Бора, анзац Фаддеева — Попова, анзац Грина.

Пример 
Чтобы решить дифференциальное уравнение  (где  является некоторой константой), решением которого является, предположительно, экспоненциальная функция, рассматривается анзац вида
 
где  и  — ненулевые константы.

После подстановки анзаца в уравнение и сокращения на  получается .

Так как в нетривиальном решении  не равно тождественно нулю, то , а  произвольна. Окончательное решение уравнения:

Примечания

Ссылки 
 Müller.G, Introduction to the Bethe Ansatz
 K. Balzer, S. Hermanns and M. Bonitz, The generalized Kadanoff-Baym ansatz. Computing nonlinear response properties of finite systems

Математические термины